Schulten puede referirse:
 Adolf Schulten (1870-1960), fue un arqueólogo, historiador y filólogo alemán, célebre por su dedicación a España y sus investigaciones sobre Tartessos.
 Johann Wilhelm Schulten (1821–1875), fue un jugador de ajedrez de Alemania. Aunque perdió sus matches contra Lionel Kieseritzky y Paul Morphy, logró ganarles partidas a ambos.